Kasai steht für:
 einen Nebenfluss des Kongo, siehe Tshuapa (Fluss)
 eine Provinz in der Demokratischen Republik Kongo, siehe Tshuapa (Provinz)